In 1955/56 werd het negende kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Borussia Dortmund werd kampioen en Schalke 04 vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Schalke werd tweede in zijn groep terwijl Dortmund groepswinnaar werd en zich zo voor de finale om de landstitel plaatste. De club versloeg Karlsruher SC met 4-2 en was dit daarmee het tweede jaar op rij dat de landskampioen uit de Oberliga West kwam.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1955/56
Oberliga West